

Geografia 
 Misa (o Kainua) – antica città etrusca nel territorio di Marzabotto, provincia di Bologna
 Misa – fiume della regione Marche
 Misa – fiume della Lettonia

Persone 
 Misa Eguchi – tennista giapponese
 Misa Watanabe – doppiatrice giapponese

Personaggi 
 Misa – cantante italo-giapponese
 Misa Amane – personaggio dell'anime Death Note

Altro 
 569 Misa – asteroide
 Teatro Misa – storico teatro della città di Arcevia, provincia di Ancona
 Misa – genere di falene